S123  ou S.123 peut faire référence à:
 Fantaisie sur des airs populaires hongrois (S.123), une œuvre pour piano et orchestre de Franz Liszt ;
 HMS Anson (S123), un sous-marin nucléaire d’attaque de la Royal Navy.